Die neunte Auflage des Uber Cups, der Weltmeisterschaft für Damenmannschaften im Badminton, fand 1981 statt. Sieger wurde das Team aus Japan, welches im Finale erneut Indonesien mit 6:3 besiegte.

Vorrunde

Australasienzone

1. Runde

Endrunde

Asienzone 
 w.o.

Europazone

1. Runde 

England und Dänemark für 2. Runde gesetzt.

2. Runde

Endrunde

Panamerikazone

1. Runde 

Freilos für Kanada.

Endrunde

Endrunde

Runde 1

2. Runde

Finale

Weblinks 
 
 

1981
Badminton 1981
Badmintonwettbewerb in der Präfektur Tokio
Frauensport in Japan